Leave It to Beaver est une série télévisée américaine diffusée entre 1957 et 1963, comprenant 235 épisodes, avec Jerry Mathers, Barbara Billingsley, Hugh Beaumont et Tony Dow ; elle avait eu une suite entre 1985 et 1989,  réalisée par Nick Abdo, avec jerry Mathers, Barbara Billingsley et Ken Osmond.
 Petit Poucet l'espiègle (Leave It to Beaver) est un film américain réalisé par Andy Cadiff en 1997, avec Erika Christensen, Barbara Billingsley, Ken Osmond.